Iron Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Iron Township du comté d'Iron au Missouri.
 Iron Township du comté de Saint-François au Missouri.

Voir aussi 
 
  du comté d'Iron au Michigan.
  du comté d'Itasca au Minnesota.

Homonymie de townships